Кобри́нський — українське прізвище. Жіночий варіант — Кобри́нська.

Відомі носії 
 Кобринський Володимир Васильович — мистецтвознавець, етнограф, організатор і перший директор Музею народного мистецтва Гуцульщини;
 Кобринський Ілля Григорович (1904—1979) — український радянський театральний режисер і педагог.
 Кобринський Йосафат — український греко-католицький священик та культурно-громадський діяч;
 Кобринський Микола Миколайович (1829—1893) — український фольклорист, письменник та культурно-просвітній діяч.
 Кобринська Наталія — письменниця, організаторка жіночого руху.

Українські прізвища